Liinamaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Keijo Liinamaa (1929-1980), homme d'État finlandais
 (1908-1968), homme politique finlandais
 (1932-2021), journaliste de télévision finlandais
 (1898-1972), conteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois